B 108 bezeichnet:
 die Bundesstraße 108 in Deutschland
 die Felbertauern Straße in Österreich

Abkürzung